Andrej Ferko ist der Name folgender Personen:

* Andrej Ferko (Schriftsteller, 1925) (1925–2011), jugoslawischer Arzt und Schriftsteller 
 Andrej Ferko (Schriftsteller, 1955) (* 1955), slowakischer Schriftsteller